Усук-Кюель, Усук-Кюёль () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Усук-Кюель — озеро, исток р. Байымайы, Республика Саха (Якутия), координаты 62°51’с. ш. 132°46’в. д..
 Усук-Кюель — озеро, между р. Конончан и р. Чильли, Республика Саха (Якутия), координаты 64°24’с. ш. 118°20’в. д..
 Усук-Кюёль — озеро, на левом берегу верхнего течения р. Делинде, юго-восточнее озера Аччыгый-Бёркюнде, Республика Саха (Якутия), координаты 67°21’с. ш. 154°30’в. д..
 Усук-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 68°39’с. ш. 100°44’в. д..

Примечания

См. также 
 Усун-Кюель
 Усун-Кюеле